Фильмы:
 Чемпионы (Champions) — британская спортивная драма 1983 года, режиссёр Джон Ирвин
 Чемпионы (Boh ngau) — гонконгская кинокомедия 1983 года, режиссёр Бренди Юнь
 Чемпионы (Champions) — американский боевик 1998 года, режиссёр Питер Гатингс Банч
 Чемпионы (Duo biao) — гонконгский боевик 2008 года, режиссёр Сиу Минг Цуй
 Чемпионы — российская спортивная драма 2014 года, режиссёр Дмитрий Дюжев

Сериалы:
 Чемпионы (The Champions) — британский телесериал 1968 года
 Чемпионы (Campeones de la vida) — аргентинский телесериал 1999 года
 Чемпионы (Champions) — американский телесериал 2018 года

См. также 
 Чемпион (значения)